Häselbach ist der Name folgender Gewässer:

 Häselbach (Deggenhauser Aach), rechter Zufluss der Deggenhauser Aach nach Untersiggingen, Gemeinde Deggenhausertal, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Häselbach (Schwarza) oder Dürre Hasel, linker Zufluss der Schwarza (zur Hasel) nach Viernau, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen
 Häselbach (Weißer Kocher), linker Zufluss des Weißen Kochers in Unterkochen, Stadt Aalen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Haselbach
 Heselbach
 Hesselbach